Lockhart puede referirse a:

Localidades
En Estados Unidos

 Lockhart, en Carolina del Sur.
 Lockhart. en Texas.
 Lockhart. en Florida.
 Lockhart. en Alabama.

Personas

 Beatriz Lockhart, una compositora, pianista y docente uruguaya.
 Bruce Lockhart, un diplomático británico.
 Darrell Lockhart, un exjugador de baloncesto estadounidense.
 David Lockhart, un botánico escocés.
 Gene Lockhart, un actor canadiense.
 Gilderoy Lockhart, un personaje ficticio creado por la escritora J. K. Rowling.
 Ian Lockhart, un exjugador de baloncesto de las Bahamas.
 James Lockhart, un historiador y académico estadounidense.
 June Lockhart, una actriz estadounidense.
 Kathleen Lockhart, una actriz teatral y cinematográfica británica.
 Washington Lockhart, un historiador y periodista uruguayo.